La princesa Olga de Grecia (en griego: Πριγκίπισσα Όλγα Ελισάβετ της Ελλάδας, Prinkípissa Ólga tis Elládas; Atenas, Grecia, 17 de noviembre de 1971) es la hija del Príncipe Miguel de Grecia y su esposa, Marina Karella, hija del magnate griego Teodoro Karella. Es además la esposa del Príncipe Aimón, duque de Aosta, con el que tiene tres hijos.

Primeros años 
La princesa Olga creció entre las ciudades de París y Nueva York, pasando los veranos en la isla de retiro de la familia en Patmos, Grecia  Ella eligió asistir a un internado en Inglaterra, estudió historia en Roma y se graduó de la Universidad de Princeton. También tiene un título de la Facultad de Arquitectura, Planificación y Preservación de la Universidad de Columbia.  Aunque Olga trabajó durante un tiempo en diseño de interiores, se fue a Panamá a fotografiar y estudiar a las mariposas phalaena.  Más tarde, como lepidopterologo, ayudó a establecer y luego trabajó en el Liquid Jungle Lab en Panamá en cooperación con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Institución Oceanográfica de Woods Hole.  Además es periodista y cineasta.

Matrimonio y descendencia 
Olga se casó en una ceremonia civil en la embajada italiana de Moscú el 16 de septiembre de 2008, con el príncipe Aimón de Italia (13 de octubre de 1967), hijo del príncipe Amadeo de Italia y de su primera esposa, la princesa Claudia de Francia. La ceremonia religiosa ortodoxa tuvo lugar el 27 de septiembre de 2008 en Patmos; el matrimonio tiene tres hijos:
 Príncipe Humberto de Italia (París, 7 de marzo de 2009), príncipe de Piamonte.
 Príncipe Amadeo Miguel de Italia (París, 24 de mayo de 2011), duque de los Abruzos.
 Princesa Isabel de Italia (París, 14 de diciembre de 2012.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Duquesas consortes de Aosta
Alumnado de la Universidad de Columbia
Alumnado de la Universidad de Princeton
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Duquesas consortes de la casa de Glücksburg